16-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 11 по 14 декабря 2008 года в Риеке, Хорватия. 

Спортсмены разыграли 38 комплектов наград (по 19 мужчины и женщины).

Успешнее всех выступили пловцы из России, выигравшие 8 золотых медалей (всего - 14 наград), спортсмены из Франции, завоевавшие 20 медалей (в том числе 7 золотых) и из Италии - 18 наград, из них 5 золотых. Всего награды завоевали пловцы из 21 страны.

Француз Амори Лево и нидерландская пловчиха Марлен Велдхёйс выиграли в Риеке по 4 золотые медали, 
россиянин Станислав Донец - 3 золотые и 1 серебряную награды.

Медальный зачет

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Протокол соревнований
 Omega Timing

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде
Чемпионаты Европы в 2008 году
Чемпионаты Европы в Хорватии